Эйнар Гёусел (; 30 ноября 1963) — норвежский шахматист, гроссмейстер (1995).

Трёхкратный чемпион Норвегии (1992, 1996 и 2001).

В составе национальной сборной участник 7-и Олимпиад (1988—1996, 2002 и 2006).

Таблица результатов

Изменения рейтинга

Примечания

Ссылки 

Шахматисты Норвегии